Lake of Bays (engl. für „See der Buchten“ oder „See aus Buchten“) bezeichnet mehrere Seen in Kanada:
 Lake of Bays (Muskoka), in der District Municipality of Muskoka (Ontario)
 Lake of Bays (Kenora District), im Kenora District (Ontario)
 Lake of Bays (Saskatchewan), im Westen von Saskatchewan 

Lake of Bays bezeichnet außerdem:
 Lake of Bays (Ontario), Township in der District Municipality of Muskoka (Ontario)